Mombuca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mombuca (ort), São Paulo, 
 Mombuca (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar